Santiaguillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiaguillo, Dolores Hidalgo, 
 Santiaguillo, Acámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar